Kreuzsteingruppe bezeichnet:

 Kreuzsteingruppe (Büren), eine Gruppe von Steinkreuzen in Büren, Göttinger Land
 Kreuzsteingruppe (Fichtelgebirge), eine Berggruppe im südlichen Fichtelgebirge, Nordbayern